Соревнования по борьбе на летних Азиатских играх 2010 года проходили с 21 по 26 ноября.

Общий медальный зачёт

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2010